The Early Singles, album dei Pink Floyd.
 The Early Singles, album di Céline Dion.